Leeson ist ein vor allem im angelsächsischen Raum verbreiteter Familienname. Der Name gilt als eine Variante des Namens Lewison
(„Lewis Sohn“). Es ist der Familienname folgender Personen:

 Adelaide Hanscom Leeson (1875–1931), US-amerikanische Malerin und Fotografin
 John Leeson (* 1943), britischer Schauspieler
 Lynn Hershman Leeson (* 1941), US-amerikanische Künstlerin und Filmemacherin
 Marianne Leeson (* 1987), kanadische Snowboarderin
 Nick Leeson (* 1967), britischer Derivatehändler
 Peter Leeson (* 1979), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Thomas Sydney Leeson (* 1926), Anatom

Sonstiges:
 Leeson Point, Landspitze von Montagu Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln